Бальтасар Шейдт (нем. Balthasar Scheidt; 1614, Страсбург — 1670, Страсбург) — немецкий гебраист, теолог.

Научная деятельность 
В Страсбургском университете изучал философию.

В 1649 году стал профессором еврейского языка, в 1651 году — греческого языка.

Труды 
Автор множества трудов, в том числе:
 De protevangelio paradisiaco (1650);
 De Kikaion Jonae (1653);
 De linguis (1656);
 Super psalterium Davidis hebraicum (1656—1668);
 Astronomia Hebraeorum imprimis autem biblica (1660);
 Hydrographia cum commontatione nautica maxime ex Hebrais Graecisque sacrarum scripturarum fontibus deducta (1664);
 Annus jubilaeus Hebraeorum (1667).

Примечания

Литература

Востоковеды Германии
Гебраисты
Богословы Германии